"Rocchetta" pode ser:
 Rocchetta Tanaro, comuna italiana do Piemonte
 Rocchetta Ligure, comuna italiana do Piemonte
 Rocchetta Palafea, comuna italiana do Piemonte
 Rocchetta Nervina, comuna italiana da Ligúria
 Rocchetta Belbo, comuna italiana do Piemonte
 Rocchetta Sant'Antonio, comuna italiana da Púglia
 Rocchetta di Vara, comuna italiana da Ligúria
 Rocchetta a Volturno, comuna italiana do Molise
 Rocchetta e Croce, comuna italiana da Campânia

Desambiguações de topônimos